Ivdel peut faire référence à :
 Ivdel, ville de l'oblast de Sverdlovsk en Russie
 Ivdel, rivière de Russie